Sei Jawi Jawi (Panai Hulu), een plaats in Indonesië
Sei Jawi Jawi (Sei Kepayang Barat), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing